María Martínez kan avse:
María Martínez (fäktare) (född 1983), venezuelansk fäktare
Maria Martinez (konstnär) (1887–1980), pueblo-amerikansk konstnär
María Martínez (volleybollspelare) (född 1995), colombiansk volleybollspelare